Jahnsgrün ist der Name folgender Orte:
 Jahnsgrün (Bergen), ein Ortsteil der Gemeinde Bergen, Vogtlandkreis, Sachsen
 Jahnsgrün (Hartmannsdorf), Ortsteil der Gemeinde Hartmannsdorf bei Kirchberg, Landkreis Zwickau, Sachsen